Cratere Nansen – cratere lunare
 Cratere Nansen – cratere su Marte